Tirza ist

 ein weiblicher Vorname, nach einer biblischen Person, siehe Thirza
 ein Ort der Bibel, siehe Tirza (biblischer Ort)
 ein Himmelskörper, siehe (267) Tirza
 eine Ortschaft in der Gemeinde Gulbene in Lettland
 ein Nebenfluss der Gauja in der historischen Landschaft Livland in Lettland

 leicht zu verwechseln mit Tisza, dem ungarischen Namen des Flusses Theiß